Wereldkampioenschap handbal vrouwen 2009
 Wereldkampioenschap handbal mannen 2009